Tante Jutta aus Kalkutta – commedia di Max Reimann e Otto Schwartz

Tante Jutta aus Kalkutta – film del 1953 diretto da Karl Georg Külb 
Tante Jutta aus Kalkutta – film tv del 1962 diretto da Manfred Brückner
Tante Jutta aus Kalkutta – film tv del 1990 diretto da Willy Millowitsch